John E. Bortle, astronome amateur américain ;

 Échelle de Bortle, échelle numérique qui mesure le niveau de luminosité du ciel nocturne ;

 , astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.